Plaszt Ukrán Nemzeti Cserkész Szervezet (ukránul: Пласт Національна Скаутська Організація України), a legnagyobb cserkészszövetség Ukrajnában
 Plaszt, város Oroszországban, a Cseljabinszki területen